Division I i fotboll 1992 var 1992 års säsong av Division I. Det var då Sveriges näst högsta division. Säsongen bestod av en uppsättning vårserier följd av en uppsättning höstserier. 1993 ändrade man till två Division I-serier med 14 lag i varje. Därför flyttades 8 lag ner 1992. Det gavs 3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Vårserier 
Våreserierna bestod av fyra serier, med 8 lag i varje. Varje serievinnare kvalificerade sig till höstens Kvalsvenskan, lagen på plats 2-7 kvalificerade sig till höstens Höstettan. Lagen på 8:e plats spelade under hösten i Kvalettan.

Vårettan Norra 
IFK Sundsvall vann serien och gick till Kvalsvenskan.

Vårettan Östra 
IK Brage vann serien och gick till Kvalsvenskan.

Vårettan Västra 
BK Häcken vann serien och gick till Kvalsvenskan.

Vårettan Södra 
Halmstads BK vann serien och gick till Kvalsvenskan.

Höstserier 
Höstserierna bestod dels av Kvalsvenskan, bestående av lagen enligt ovan tillsammans med de fyra sämst placerade lagen från Allsvenskan 1992, och dels av Höstettan som bestod av lagen enligt ovan och de åtta segrarna av vårserien i Division II 1992. De fyra första lagen i Kvalsvenskan kvalificerade sig till Allsvenskan medan övriga gick vidare till allsvenskt kvals andra omgång. Vinnarna av Höstettan gick till omgång 1 av det allsvenska kvalet och de två sämsta degraderades till Division II.

Kvalsvenskan 

Halmstads BK, Örebro SK, IK Brage och BK Häcken placerade sig topp-fyra och gick till Allsvenskan. Övriga lag till allsvenskt kvalspel, omgång 2

Höstettan Norra

Höstettan Östra 

Degerfors IF vann serien och gick till allsvenskt kvalspel, omgång 1.

Höstettan Västra 

Örgryte IS vann serien och gick till allsvenskt kvalspel, omgång 1.

Höstettan Södra 

Helsingborgs IF vann serien och gick till allsvenskt kvalspel, omgång 1.

Kvalspel till Allsvenskan

Omgång 1 
Kvalspel för att avgöra vilka lag som skulle möta varandra i omgång 2. Bäst placerad av lagen från Kvalsvenskan möter sämst placerad i omgång 1 o.s.v.

Kommentar 
Den tredje omgångens matcher, Degerfors IF - Örgryte IS (Helsingborg) och Helsingborgs IF - IFK Luleå (Västerås) spelades på neutral plan.

Omgång 2 

Örgryte IS, Västra Frölunda IF, Helsingborgs IF och Degerfors IF till Allsvenskan 1993. Örgryte IS började säsongen i Division 2. Gais, IFK Luleå, IFK Sundsvall och Djurgårdens IF till spel i Division 1 1993.

Källor

Referenser

Fotboll i Sverige 1992
1992
Fotbollssäsongen 1992